Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej kobiet 2017 odbyły się w dniach 2–14 maja w Czechach. W turnieju wzięło udział osiem reprezentacji z Europy.

W zawodach będzie testowany nowy system rozgrywania konkursu rzutów karnych. Zamiast wykonywania na zmianę przez obie drużyny rzutów karnych, będzie podobnie jak w tenisowym tie-breaku. Pierwszy rzut karny będzie wykonywany przez jeden zespół, ale następne będą wykonywane na zmianę co dwa strzały. Przed konkursem rzutów karnych będą dwa losowania, które zdecydują, na którą bramkę będą strzela oraz kto będzie rozpoczynał.

W finale po raz szósty zwyciężyły reprezentantki Niemiec, które po rzutach karnych pokonały zawodniczki z Hiszpanii.

Kwalifikacje 
Kwalifikacje do mistrzostw odbyły się w dwóch rundach. W pierwszej rundzie wzięło udział 44 reprezentacji, które zostały podzielone na 11 grup. Dwie najlepsze z każdej grupy i jedna najlepsza z trzeciego miejsca ze wszystkich grup awansowały do drugiej rundy. Hiszpanki, jako że zajmowały pierwsze miejsce w rankingu, miały bezpośredni awans do kolejnej rundy. W drugiej rundzie 24 zespoły zostały podzielone na 6 grup. Zwycięzca grupy i jedna najlepsza reprezentacja z drugiego miejsca awansowała na mistrzostwa. Czeszki miały zapewniony udział w turnieju finałowym jako gospodynie. Losowania odbyły się w szwajcarskim Nyonie.

Losowanie 
Losowanie odbyło się 7 kwietnia 2017 roku w Pilźnie. Osiem reprezentacji zostało podzielone na dwie grupy po cztery drużyny.

Stadiony

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 

Półfinały

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna mistrzostw

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej kobiet
2017 w piłce nożnej
2017 w Czechach
Piłka nożna w Czechach
Sport w Pilźnie